Quatrième course du championnat du monde de vitesse moto 2013, le Grand Prix de France, couru sur le Circuit Bugatti du Mans du 17 au , a célébré cette année ses 20 ans devant plus de 80 530 spectateurs.

Ce Grand Prix moto de France a connu de nombreux rebondissements, et ce dans les 3 catégories, notamment du fait des précipitations qui se sont abattues sur le circuit Bugatti. En effet, si dans la catégorie Moto3 les conditions climatiques étaient assez bonnes malgré les températures plutôt fraîches (12° dans l'air et 11° pour la piste)ce ne fut pas le cas pour les catégories Moto2 et MotoGP.

La course des Moto2 a vu les conditions climatiques se détériorer ce qui obligea les commissaires à stopper la course à 4 tours de la fin.

Pour la catégorie reine, les MotoGP se sont élancées sur une piste mouillée. Lors de cette dernière course, de nombreux pilotes ont chuté : Yonny Hernandez, Randy de Puniet, Lukas Pesek, Claudio Corti, Bryan Staring entre autres mais aussi Stefan Bradl et Valentino Rossi qui eux sont repartis pour se classer respectivement dixième et douzième.

Dani Pedrosa remporte sa deuxième victoire consécutive devant Cal Crutchlow qui obtient son meilleur résultat depuis son arrivée en MotoGP lui-même devançant Marc Márquez qui monte sur le podium pour la quatrième fois en quatre courses. Les pilotes Ducati Andrea Dovizioso et Nicky Hayden terminent quatrième et cinquième. Les pilotes Yamaha que sont Jorge Lorenzo et Valentino Rossi terminent eux septième et douzième. Des problèmes techniques pour le numéro 99 et une chute dans le virage du Garage Vert pour «  ».

Classement des MotoGP

Classement Moto2 

Note :
 La course des Moto2 a été arrêtée en raison des précipitations sur le Mans.

Classement Moto3

Liens externes 
 Classements sur le site officiel

Notes et références 

2013
Sport en France en mai 2013
France